Чембрлен може бити:
 Невил Чемберлен, британски државник
 Хјустон Стјуарт Чемберлен, британско-немачки писац
 Ричард Чејмберлен, амерички глумац
 Вилт Чејмберлен, амерички кошаркаш